

Titre 

 99 Francs, roman de Frédéric Beigbeder (2000) ;
 99 Francs, adaptation cinématographique du précédent par Jan Kounen (2007).